Villanueva de Alcardete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Alcardete (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Villanueva de Alcardete (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar